Die Ionischen Inseln sind:
 eine griechische Inselgruppe, siehe Ionische Inseln
 eine griechische Verwaltungsregion, siehe Ionische Inseln (griechische Region)
 im frühen 19. Jahrhundert eine Republik unter britischer Oberhoheit, siehe Republik der Ionischen Inseln